Vättjan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vättjan, Nagu, Åboland, 
 Vättjan, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar